Палійчу́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Палійчук Василь (1934) — митець української діаспори у США.
 Палійчук Борис Дмитрович — радянський і український письменник, сценарист.
 Палійчук Микола Васильович — український політик, голова обласної державної адміністрації Івано-Франківської області у 2007—2010 роках.
 Палійчук Олексій Андрійович — український поет і прозаїк.
 Палійчук Мирослав — композитор і професійний музикант (цимбали, фортепіано).
 Палійчук Ярослав Миколайович (1991—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Вигадані персонажі 
 Палійчук Іван — головний персонаж повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», а також однойменного фільму Сергія Параджанова (виконавець ролі — Іван Миколайчук)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук